Membrana más comúnmente significa una barrera fina y selectiva, pero a veces se usa para películas que funcionan como separadores, como membranas biológicas. Membrana también puede referirse a:

 En biología, química y ciencias de la salud:.
 Una membrana semipermeable (biológica o artificial) es una membrana que permite el paso preferencial de ciertas sustancias presentes en una disolución frente a otras.
 La membrana celular es un elemento en la interfaz de una célula con su medio exterior.
 La membrana plasmática eucariota, membrana celular de la célula eucariota.
 La membrana lipídica es una membrana delgada hecha de dos capas de lípidos moléculas. 

 Desde un punto de vista estructural:
 Una membrana elástica es un elemento estructural bidimensional caracterizado por tener una rigidez flexional muy baja o nula y trabajar en cada punto según tensiones mecánicas paralelas al plano tangente a la membrana.
 En cosmología: uno de los elementos de la teoría de cuerdas, donde suelen recibir el nombre de branas.